Ianni ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Ianni (* 1948), italienischer Mafiaboss
 Stefano Ianni (* 1981), italienischer Tennisspieler
 Tayt Ianni (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler